«Наш путь» — название ряда периодических изданий в различных странах мира:

 «Наш путь» — азербайджанская газета
 «Наш путь» — газета Всероссийской Фашистской партии.
 «Наш путь» — легальная ежедневная большевистская газета, выпускавшаяся в Москве в 1913 году.
 «Наш путь» — Псковская газета
 «Наш путь» — Тюменская рабочая газета
«Наш путь» — газета, орган Трапезондского комитета РСДРП, издавалась в 1917 году в Трабзоне.
«Наш путь» — газета, издававшаяся в Иркутске в 1917-1918 гг.

Примечания